Зубенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Зубенко, Валерий Анатольевич (род. 1959) — советский и украинский футболист.
 Зубенко, Владимир Фёдорович (1928—2007) — академик ВАСНХИЛ.
 Зубенко, Владислав Витальевич (1991—2014) — Герой Украины.
 Зубенко, Григорий Моисеевич (1916—2000) — председатель колхоза; депутат Верховного Совета СССР.
 
 Зубенко, Павел Васильевич (1921—1972) — Герой Советского Союза.